Красноград — місто, центр Красноградського району Харківської області.
 Красноград — вузлова дільнична залізнична станція Південної залізниці, що розташована у м. Красноград